WWR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di West Woodward (Oklahoma) (Stati Uniti)
 wwr – codice ISO 639-3 della lingua warrwa